

Patronyme
 Édouard de Montjou, (1856-1942), fut un homme politique français.
 Gérard de Montjou, (1903-1998), fut un homme politique français.
 Guy de Montjou, (1888-1935), fut un homme politique français.
 Marc de Montjou, ( ? -1917), fut un militaire français.

Toponymie
 Montjoux est une commune française, située dans le département de la Drôme et la région Rhône-Alpes.

Musique
 Le festival de Montjoux est un festival de musique à Thonon-les-Bains en France

Homonymie
Homonymie de patronyme